Департамент Уньон  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Бель-Вилье.

История 
Изначально эти земли входили в состав департамента Терсеро-Абахо. В 1860 году северная часть департамента Терсеро-Абахо была выделена в отдельный департамент Уньон. В 1888 году восточная часть департамента Уньон была выделена в отдельный департамент Маркос-Хуарес.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Сан-Хусто
на востоке — с департаментом Маркос-Хуарес
на юге — с департаментом Пресиденте-Роке-Саенс-Пенья
на западе — с департаментами Хенераль-Сан-Мартин, Хуарес-Сельман
на северо-западе — c департаментом Рио-Сегундо

Административное деление

Муниципалитеты
Бель-Вилье
Альто-Алегре
Бальестерос
Бальестерос-Суд
Бенхамин-Гулд
Канальс
Чилибросте
Синтра
Колония-Бисмарк
Идиасабаль
Хустиньяно-Поссе
Лаборде
Монте-Ленья
Монте-Маис

Моррисон
Нетингер
Ордоньес
Пасканас
Пуэбло-Итальяно
Сан-Антонио-де-Литин
Сан-Маркос-Суд
Вьямонте
Венсеслао-Эскаланте
Коммуны
Альдея-Санта-Мария
Ана-Сумаран
Колония-Бремен
Вилья-Лос-Патос

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова